

Toponyme 
 La Péninsule de Jandía, une péninsule d'Espagne située dans les îles Canaries et formant l'extrémité Sud-Ouest de l'île de Fuerteventura.
 Pic de Jandía, le point culminant de l'île de Fuerteventura, dans les îles Canaries.
 Le Phare de Punta Jandía, un phare situé en bout de la péninsule de Jandía, à l'extrémité sud-ouest de l'île de Fuerteventura, dans les Îles Canaries (Espagne).
 Parc naturel de Jandía, un parc naturel espagnol créé le  au sud de l'île de Fuerteventura dans les îles Canaries.

Voir aussi
 La Unión Deportiva Pájara Playas de Jandía est un club de football espagnol basé à Pájara. (1957-), footballeur international et entraîneur mexicain.